El I Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid es un evento taurino que se está celebrando en la Comunidad de Madrid, en las plazas de toros de Valdilecha, Anchuelo, Navas del Rey, Torres de la Alameda, Valdetorres de Jarama, Cercedilla, Villarejo de Salvanés, Miraflores de la Sierra y Cadalso de los Vidrios, entre los meses de mayo, junio y julio de 2021, y que es organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación del Toro de Lidia.

Carteles y resultados

Novilladas clasificatorias

Clasificación

Semifinales

Clasificación semifinales

Novillada final

Clasificación final

Novilleros

Ganaderías

Hierros actuantes

Resultado

Véase también 
 Liga Nacional de Novilladas
 Feria taurina
 Novillada

Referencias

Enlaces externos 
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Vídeo resumen de la 1ª novillada en Valdilecha del Circuito de la Comunidad de Madrid, 29 mayo 2021” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Álvaro Seseña abre el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Álvaro Alarcón, de Torrijos (Toledo), actúa en el Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “El novillero Jesús García, presente en el Circuito de la Comunidad de Madrid” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Mª Eugenia Carballedo, en la Presentación del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Eugenia Carballedo y Victorino Martín, en la Presentación del Circuito de Novilladas de la CAM” Fundación del Toro de Lidia.
 Liga Nacional de Novilladas (2021). “Daniel Aragón, ganadero de Flor de Jara, en la presentación del Circuito de Novilladas de Madrid” Fundación del Toro de Lidia.
 Fundación del Toro de Lidia (2021). “Las 9 sedes del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid”.

Ferias taurinas
Competiciones
Fundación del Toro de Lidia